Алекса́ндр Я́блоков:
 Яблоков, Александр Александрович (1934—2016) — советский учёный, писатель, гляциолог.
 Яблоков, Александр Сергеевич (1897—1973) — советский дендролог и селекционер, доктор сельскохозяйственных наук.